Suchodolje () ist ein Name russischer Orte:
 Suchodolje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Klein Nuhr, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Suchodolje (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad